Neustrelitz steht für:

 Neustrelitz, eine Mittelstadt im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern (Deutschland)
 Strzelęcin, eine Ortschaft in Polen in der Landgemeinde Chodzież mit dem deutschen Namen − Neu Strelitz – (1815 bis 1919 sowie während der deutschen Okkupation 1939 bis 1945)